Ла Меса дел Триго има више значења:

 Ла Меса дел Триго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Триго (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику